Algestrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Algestrup (Falster) – en bebyggelse og et ejerlav i Maglebrænde Sogn på Falster
 Algestrup (Føllenslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav og en landbrugsejendom i Føllenslev Sogn
 Algestrup (Holbæk Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Asmindrup Sogn
 Algestrup (Køge Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sædder Sogn

nl:Algestrup